Juan de Antioquía puede referirse a:

Gente de Antioquía 
 Juan Crisóstomo (c. 347–407), nacido en Antioquía, arzobispo de Constantinopla
 Juan Escolástico (f. 577), nacido en Antioquía, patriarca de Constantinopla de 565 a 577
 Juan de Antioquía (historiador), un monje y cronista del siglo VII
 Juan de Antioquía,  Mariscal de Chipre en 1247
 Juan de Antioquía (traductor), fl.  1282
 Jean II de Giblet (f. 1315), noble chipriota

Obispos y patriarcas de Antioquía 
 Juan I de Antioquía, patriarca de Antioquía del 429 al 441
 Juan Maron (f. 707), patriarca maronita de Antioquía
 Juan III de los Sedre, patriarca sirio ortodoxo de Antioquía del 631 al 648
 Juan IV de Antioquía, patriarca sirio ortodoxo de Antioquía de 846 a 873
 Juan VIII bar Abdoun, patriarca sirio ortodoxo de Antioquía de 1004 a 1033
 Juan X bar Shushan, patriarca siríaco ortodoxo de Antioquía de 1063 a 1073
 Juan el Oxite, patriarca ortodoxo griego de 1089 a 1100
 Juan XI bar Mawdyono, patriarca siríaco ortodoxo de Antioquía de 1130 a 1137
 Juan XII de Antioquía, patriarca siríaco ortodoxo de Antioquía de 1208 a 1220
 Juan XIII bar Ma'dani, patriarca siríaco ortodoxo de Antioquía de 1252 a 1263
 Ignacio Juan XIV, patriarca siríaco ortodoxo de Antioquía de 1483 a 1493
 Juan X de Antioquía, patriarca ortodoxo griego desde 2012

Príncipes de Antioquía 
 Juan de Lusignan (f. 1375), regente de Chipre
 Juan de Coimbra, príncipe de Antioquía (f. 1457), esposo de Carlota de Chipre
 Juan II de Chipre (f. 1458), rey de Chipre, Armenia y Jerusalén